Марина Москвина:
 Москвина, Марина Валерьевна (род. 1992) — российская лыжница и биатлонистка.
 Москвина, Марина Львовна (род. 1954) — российская журналистка и писательница, радиоведущая, сценарист.